

Цветки различных сортов гелениума имеют диапазон цветов от тёмно-красного до бледно-жёлтого, лепестки могут быть окрашены однотонно, а могут меть смешанный цвет, различные вкрапления цветов и переходы. Высота от 30 см до более чем 150 см. Цветение в зависимости от сорта, с конца июня до конца октября. 

 'Abbeydore Bronze' (syn.: 'Abbey Dore Bronze'). Высота растений 60—70 см. Соцветия уникального для карликовых сортов гелениумов тёмно-оранжевого цвета. Цветение с конца июня до октября (в Англии). К концу сезона листва может стать слегка пятнистой.
 'Adios' Brian Kabbes
 'Baronin Linden'. Высота растений сильно зависит от плодородия почвы, в среднем около 110 см. В Англии цветёт с середины августа до конца сентября.
 'Baudirektor Linne' Gustav Deutschmann / Hahn. Высота растений около 121 см. Соцветия красные с оранжевым. Цветение с конца июля. Под этим названием в обращении присутствуют несколько похожих сортов включая истинный, соответствующий описанию в справочниках. Сорт посвящён  — ландшафтному архитектору реконструировавшему Hammer Park в Гамбурге примерно в 1919 году. Сорт создан позднее этого года.
 'Beatrice' Henk Jacobs
 'Biedermeier' Karl Foerster
 'Blanche Royale' Ray Clarke 2008
 'Blutentisch' Karl Foerster
 'Bressingham Gold'
 'Bruno' Alan Bloom 1963. Высота растений около 90 см. Соцветия коричнево-красные. Цветение с конца июля до сентября (в Англии). 'Bruno' получен из той же группы семян, что и сорта 'Coppelia' и 'Butterpat'. Название посвящено любимой марке трубочного табака.
 'Butterpat'
 'Butterpat' Alan Bloom 1963 (syn. Helenium autumnale 'Butterpat'). Растения около 90 см высотой. Листья бледно-зелёные. Соцветия жёлтые. В Англии цветение с начала августа. Рекомендуется выращивать на плодородных почвах. Под этим названием часто продаются другие сорта гелениумов. Зоны морозостойкости: от 3 до 8.
 'Can Can' Peter Zur Linden 1999
 'Chelsey' Geerlings 2005. Компактный сорт. Высота около 80 см. Соцветия крупные. Язычковые цветки киноварно-красного цвета с абрикосовыми мазками по краям. Цветение с конца июля.
 'Chipperfield Orange' Simmonds 1920
 'Coppelia' Alan Bloom 1963
 'Dauerbrenner' Peter Zur Linden 2000
 'Die Blonde' Karl Foerster 1959. Высота растений около 90 см. Соцветия бледно-желтые. Цветёт в течение очень долгого времени с конца июля — начала августа. При взгляде сверху соцветие напоминает зубчатое колесо.
 'Double Trouble' 'Dunkle Pracht' (syn. Dunkelpracht)
 'El Dorado' (syn. 'Eldorado') Bottke 2005. Высота растений около 90 см. Соцветия крупные, располагаются значительно выше листвы. Язычковые цветки жёлтые, со слабым налётом красного цвета. Цветение в Западной Европе с середины июня до осени.
 'Fata Morgana' Dito Plant Export BV.
 'Feuersiegel' Foerster 1959.
 'Fiesta' Brian Kabbes.
 'Flammendes Kathchen' Peter Zur Linden 1988.
 'Flammenrad' Foerster 1951. В переводе с немецкого — «огненное колесо». Очень эффектный сорт, цветущий с середины июля. Высота растений около 121 см. Стебли толстые, подвязки не требуют. Соцветия крупные, жёлтые с оранжево-красными мазками.
 'Flammenspiel' 'Gartensonne' 'Gay-Go-Round' Inez Arnold
 'Gelbe Waltraut' Hartmut Rieger 2008
 'Goldene Jugend' Junge 1924
 'Goldfuchs' Karl Foerster
 'Goldkogel' Karl Foerster 1968
 'Goldlackzwerg'. В настоящее время под этим названием в культуре присутствуют два очень разных сорта.1. Высота растений около 60 см. Соцветия «светящегося» насыщенно-красного оттенка. Цветение с конца июля. Рекомендуется выращивать на хорошо дренированных почвах. Разрастается медленно. Этот вариант сорта наиболее распространён а Англии.2. Оригинатор: Karl Foerster, 1949. Сорт наиболее распространён в Германии. Высота растений около 90 см высотой. Соцветия ярко-красные с жёлтыми прожилками. Листья узкие, слегка бронзовые в молодом возрасте.
 'Goldrausch' Karl Foerster 1952. В переводе с немецкого — «золотая лихорадка». Высота растений около 155 см. Соцветия золотистого цвета с красными отметинами. Цветение в Англии с начала августа. Может поставляться под ошибочными названиями 'Gold Rush', 'Gold Intoxication' и 'Gold Fever'.
 'Goldreif' 'Goldriese DD' Klaus Jentsch 1998
 'Hartmut Rieger' Peter Zur Linden 2003
 'Helena' Peter Zur Linden 2003
 'Herbstgold' Peter Zur Linden 2007
 'Indianersommer' Zur Linden 1988. Стебли средней высоты. Соцветия оранжево-красные с желтоватым. Цветение с начала августа. Рекомендуется выращивать на плодородных почвах.
 'Jam Tarts' Bob Brown
 'Julisamt' 'July Sun' False
 'Kanaria' Karl Foerster 1949
 'Karneol' Karl Foerster
 'Kleine Aprikose' Zur Linden 2006
 'Kleiner Fuchs' Zur Linden 1989
 'Kokarde' Karl Foerster
 'Konigstiger' Karl Foerster 1964
 'Kugelsonne' Karl Foerster
 'Kupfersprudel' Foerster
 'Kupferziegel' Zur Linden 2002. Высота около 120 см. Соцветия медно-оранжево-красные. Центр соцветия жёлто-зелёный, по мере распускания становится коричневым с жёлто-зелёным центром. Цветение с начала августа, пик цветения в сентябре.
 'Kupferzwerg' Benary 1954. Высота растений около 80 см. Соцветия медно-красные. Цветёт с середины августа.
 'Lambada' Brian Kabbes
 'Louise Beacock' Ray Clarke 2010
 'Loysder Wieck' Wilmink
 'Luc' Zur Linden 2000
 'Mahagoni' Karl Foerster
 'Mardi Gras' Bob Brown 2003
 'Margot' K.H. Marx 1976
 'Marion Nickig' Peter and Barbel Zur Linden 1998
 'Meranti' 'Mien Ruys' Henk Jacobs
 'Moerheim Beauty' Ruys 1930. Один из самых известных и распространённых сортов гелениума. Распускающиеся соцветия имеют широкий диапазон оттенков, от красного, до золотого и медного. Распустившиеся цветки имеют красно-коричневый цвет. Цветет в течение длительного периода начиная с начала июля до ноября (в Англии). Высота растений растущих на плодородной почве 110—120 см, на песчаной около 90 см.
 'Moth' Bernewode Plants. Высота около 120 см, в Англии цветёт с начала августа.
 'Oldenburg' Hartmut Rieger 2007
 'Orange Beauty' 'Patsy' Duncan Skene
 'Pipsqueak' Stephen Jackson 1998
 'Potter’s Wheel' Inez Arnold. Высота растений около 90 см. Соцветия тёмно-красные с тонким золотистым краем. краю золотых лепестков. Цветение с конца июля.
 'Puck' Bernewode Plants
 'Pumilum Magnificum' Amos Perry. Выращивается, как минимум 1895 года. Высота растений около 75 см. Соцветия жёлтые. В начале распускания центр зелёный. В Англии цветёт с конца июня.
 'Ragamuffin' Martin Hughes-Jones 2006. Новый сорт из бывшей Национальной коллекции в Девоне. Высота растений около 127 см. Стебли толстые, прочные. Лепестки красные с крупными жёлтыми мазками. Цветение с начала августа.
 'Rauchtopas' Pegelow. Высота растений около 120 см. Верх лепестков абрикосовый, низ киноварно-красный. Цветение с начала августа. Название сорта переводится, как дымчатый топаз.
 'Red Army'. Высота растений около 60 см. Цветение с середины июля. Цветки тёмно-красные с почти чёрным центром. Побеги хорошо разветвлённые, прочные. Возможно сорт идентичен сорту 'Vivace'.
 'Red Glory'. Высота растений около 85 см. Язычковые цветки матово-красного цвета, у основания чуть жёлтые. Соцветия похожи на 'Dunkle Pracht', но в два раза ярче по тону.   
 'Red Jewel'. Высота растений около 91 см. Язычковые цветки алые с тонким желтым краем и основанием. 
 'Ring of Fire' Inez Arnold
 'Riverton Beauty' Henry Dreer 1909. Один из старейших сортов выведенных в США. Высота около 145 см. Стебли не требуют подвязки. Язычковые цветки жёлтые. Цветение с середины августа. 
 'Riverton Gem' Henry Dreer 1909
 'Rotgold' Karl Foerster
 'Rotkäppchen' Karl Foerster 1952
 'Rubinkuppel' Karl Foerster
 'Rubinzwerg' Peter and Bärbel Zur Linden 1989. В переводе с немецкого — «Рубиновый гном». Популярный сорт. Куст плотный, высотой около 65 см. Цветки рубиново-красные. Цветет с конца июля. Иногда реализуется под ошибочным названием 'Rosy Gem'.
 'Ruby Tuesday' 'Sahin’s Early Flowerer' Kees Sahin
 'Samtjuwel' Zur Linden 1994
 'Schokoladenkönigin' Zur Linden 2007
 'Septemberfuchs' Karl Foerster
 'Septembergold' Bornimer 1975
 'Sonnenkringel' Peter and Bärbel Zur Linden 2005
 'Sonnenwunder' Karl Foerster
 'Sophie Zur Linden' Peter and Bärbel Zur Linden 2006
 'Sunshine' 'The Bishop' 'Tresahor Red' 'Two Faced Fan' Inez Arnold
 'Vicky' Peter and Bärbel Zur Linden 1999
 'Vivace' 'Wagon Wheel' Bob Brown
 'Waldhorn' Karl Foerster 1967
 'Waltraut' Gustav Deutschmann 1947
 'Wesergold' Junge
 'Westerstede' Hartmut Rieger
 'Wonnadonga' 'Wyndley' Thomas Grove 1921. Цветение начинается с конца июня и часто продолжается до ноября. Высота около 75 см. Некоторые вариации сорта 'Goldfuchs' похожи на 'Wyndley', но более жёлтые. Соцветия насыщенно-жёлтые с красноватыми мазками и крупным центром.
 'Zimbelstern''. Первоначально сорт с таким названием был введен в культуру Карлом Ферстером в 1956 году. Однако он описывается как имеющий цветы самые крупные среди всех сортов Helenium''. Все циркулировавшие в 2000 годы под этим названием растения не соответствовали этому описанию. Считалось, что сорт утрачен. Возможно, в настоящее время в Германии найден сорт соответствующий выведенному Фостером.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии различных сортов гелениума на сайте Helenium-phlox.de

Гелениум